Яры-Яха:

Реки
 Яры-Яха (приток Ен-Яхи)
 Яры-Яха (залив Торасовей)